Simone Bianchi – illustratore italiano
 Simone Bianchi – lunghista italiano
 Simone Bianchi – calciatore sammarinese